Евге́ний Ма́рков:
 Марков, Евгений Владимирович (род. 1973) — российский политический деятель.
 Марков, Евгений Иванович (1769—1828) — русский генерал-лейтенант.
 Марков, Евгений Львович (1835—1903) — русский писатель-путешественник, крымовед.
 Марков, Евгений Мануилович (род. 1937) — советский ученый-градостроитель, президент-основатель Союза малых городов России.
 Марков, Евгений Станиславович (род. 1994) — российский футболист.